Данный список перечисляет венгерские районы-яраши, на которые делятся более крупные венгерские административно-территориальные единицы — медье.

Списки:География Венгрии
Административное деление Венгрии